Мэри Поппинс:

 Мэри Поппинс — героиня сказочных повестей детской писательницы Памелы Трэверс, няня-волшебница.
 Мэри Поппинс — первая книга Памелы Трэверс о Мэри Поппинс, опубликованная в 1934 году.
 Мэри Поппинс — музыкальный фильм (США), экранизация произведения П. Л. Трэверс, 5 премий «Оскар».
 Мэри Поппинс, до свидания! — телевизионный художественный фильм (СССР) в двух сериях («Леди Совершенство», «Неделя кончается в среду»).